Az OSI jelentései:

OSI, amerikai progresszív rock együttes
Office of Strategic Influence, az USA egy rövid életű korábbi kormányzati ügynöksége, amit 2001-ben alapítottak a Védelmi Minisztérium részeként, és a lélektani hadviseléssel foglalkozott
OSI modell (Open Systems Interconnection Reference Model), Nyílt Rendszerek Összekapcsolása, referencia modell
Open Source Initiative, a nyílt forráskódú szoftverek elterjedését támogató közhasznú szervezet.